Парламентские выборы в Швейцарии проходили 26 октября 1975 года для избрания 40-го Национального совета. В результате Социал-демократическая партия стала крупнейшей парламентской партией Национального совета, получив 55 из 200 мест Национального совета.

Результаты

Примечания 

Октябрь 1975 года
1975 год в Швейцарии
Выборы 1975 года
Выборы в Швейцарии